Tham ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Tham (* 1939), schwedischer Politiker
 Erika Tham (* 1999), singapurisch-kanadische Schauspielerin
 Henrik Tham (* 1942), schwedischer Kriminologe 
 Wilhelm Tham (1839–1911), schwedischer Industrieller und Reichstagsabgeordneter

THAM steht als Abkürzung für:
 Tris(hydroxymethyl)aminomethan

Siehe auch:
 Tam
 Thám
 Thamm